Mihai Donțu se poate referi la:

  Mihai Donțu (n. 1973 - d. 2020), actor și regizor de teatru român
 Mihai-Aurel Donțu (n. 1973), politician român